Parisis är ett släkte av koralldjur. Parisis ingår i familjen Parisididae. 

Parisis är enda släktet i familjen Parisididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Parisis